

Източници 

История на Занзибар
Политика на Занзибар

Занзибар